Helicarion dispositus är en snäckart som beskrevs av Tom Iredale 1941. Helicarion dispositus ingår i släktet Helicarion och familjen Helicarionidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
dispositus